Kerewan kan syfta på följande platser:

Gambia 

 Kerewan (ort i West Coast), 
 Kerewan (ort i North Bank), 
 Kerewan, kommun, se North Bank
 Kerewan Touray, 
 Kerewan (ort i Upper River),